Minzhu ist:

die Großgemeinde Minzhu (民主镇) des Kreises Pan in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Minzhu (Pan);
die Großgemeinde Minzhu (民主镇) der Stadt Shifang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Minzhu (Shifang);
die Großgemeinde Minzhu (民主镇) der Stadt Qidong in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Minzhu (Qidong);
die Gemeinde Minzhu (民主乡) des Stadtbezirks Daowai in der chinesischen Stadt Harbin, siehe Minzhu (Daowai);
das Straßenviertel Minzhu (民主街道) des Stadtbezirks Changyi in der chinesischen Stadt Jilin, siehe Minzhu (Changyi);
das Straßenviertel Minzhu (民主街道) der Stadt Jiaohe in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Minzhu (Jiaohe);
das Straßenviertel Minzhu (民主街道) im Stadtbezirk Sujiatun der Stadt Shenyang in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Minzhu (Sujiatun);
das Dorf Minzhu (民主村) der Großgemeinde Yabuli in der Stadt Shangzhi der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Minzhu (Yabuli);
das Dorf Minzhu (民主村) der Großgemeinde Baiguo im Kreis Pan der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Minzhu (Baiguo).